Guerrisi – cognome italiano

Persone 
 Michele Guerrisi –  scultore italiano
 Gabriel Guerrisi  – chitarrista e compositore argentino di origini italiane